Les Gamins est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Gamins, série de bande dessinée française d'Éric Omond (2000-2002)
 Les Gamins, film français d'Anthony Marciano (2013)